Садо́вник — многозначный термин.
 Садовник — профессия.

Фильмы 
 «Садовник» — советский кинофильм 1987 года.
 «Садовник» — украинский кинофильм 2008 года. Режиссёр — Олег Фиалко, киностудия Film.UA Production.
 «Садовник» или «Когда кончится дождь» — российский телевизионный 4-серийный кинофильм. Режиссёр — Юрий Харнас, киностудия «Телероман».
 «Садовник» — иранский кинофильм 2012 года.
 Альтернативный перевод названия американского кинофильма «Будучи там» 1979 года.

Фамилии 
 Садовник, Владимир Фёдорович (1874—1940) — литературовед, поэт и прозаик, педагог.
 Садовник, Николай Арсентьевич (1908—1983) — полковник государственной безопасности.
 Садовник, Юрий Петрович (1951—2021) — молдавский музыкант и народный артист Молдавии (2011).

Другое 
 Садовник — картина Джузеппе Арчимбольдо.

См. также